Большая Бабка топоним.

Россия 
 Большая Бабка — река в пределах Харьковского, Волчанского и Чугуевского районов Харьковской области; правый приток Северского Донца.
 Большая Бабка (село) либо Великая Бабка — село в Харьковской области на реке Большая Бабка.

Примечания